Чемпионат Африки по международным шашкам среди мужчин 2012 прошёл с 6 по 17 мая. В нём участвовали 20 спортсменов из 10 стран. Сначала прошли предварительные раунды (две подгруппы по 10 шашистов) по круговой системе, затем по четыре лучших из группы играли плей-офф. Чемпионом Африки стал представитель Кот-д’Ивуара Жюль Атсе, второе место у камерунца Шарля Акои, третье место также у камерунца — Томи Мбонго.

Группа А

Группа Б 

GMI — международный гроссмейстер

MI — международный мастер

MF — мастер ФМЖД 

Из группы А в плей-офф вышли Н’Диага Самб, Томи Мбонго, Шарль Акои и Жюль Атсе, из группы Б вышли трёхкратный чемпион Африки Басиру Ба, двукратный чемпион Африки Марк Нджофанг, Адонис Ано и Мамуту Марико. В плей-офф было сыграно три раунда. Для определения мест в этой восьмёрки понадобились дополнительные матчи.

Плей-офф 
 1-й раунд
Н’Диага Самб — Мамуту Марико 1—1*

Басиру Ба — Жюль Атсе 1—1*

Томи Мбонго — Адонис Ано 1*— 1

Марк Нджофанг — Шарль Акой 1—1*

 2-й раунд
 за 1-4 место
Мамуту Марико — Шарль Акой 0—2

Жюль Атсе — Томи Мбонго 1*— 1

 за 5-8 место
Н’Диага Самб — Марк Нджофанг 1*— 1

Басиру Ба — Адонис Ано 1*— 1

 3-й раунд

 Матч за 1-е место
Шарль Акой — Жюль Атсе 0—2

 за 3-е место
Мамуту Марико — Томи Мбонго 1—1*

 за 5-е место
Н’Диага Самб — Басиру Ба 1*— 1

 Матч за 7-е место
Марк Нджофанг — Адонис Ано 1*— 1

 Дополнительный матч за 3-е место
Мамуту Марико — Томи Мбонго 1—1, дополнительный матч 0—2

 Дополнительный матч за 5-е место
Н’Диага Самб — Басиру Ба 2— 0

 Дополнительный матч за 7-е место

Марк Нджофанг — Адонис Ано 2— 0

Итоговое положение

Ссылки 
 Группа А
 Группа Б
 Плей-офф
 Финал

2012 год в шашках